Areobindus (auch Areovindus oder Ariovindus) ist der Name folgender Personen:

 Areobindus (Konsul 434), Konsul 434
 Flavius Ariovindus Martialis
 Areobindus (um 460–nach 512), General und Politiker, Consul 506, im Jahr 512 zum Gegenkaiser ausgerufen
 Areobindus (Patricius) (gest. 546), zeitweise Oberbefehlshaber der römischen Truppen in Africa
 Areobindus (Prätorianerpräfekt), Prätorianerpräfekt und magister militum im 6. Jahrhundert
 Areobindus, Gemahl Anicia Iulianas